Ompok är ett släkte av fiskar. Ompok ingår i familjen malfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malfiskar
Ompok